Il singolare dello U.S. Pro Indoor 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Michael Chang 0–6, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Pete Sampras (secondo turno)
 Andre Agassi (semifinali)
 Michael Chang (finale)
 Jacco Eltingh (primo turno)

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1995
ATP Tour 1995